Surrender — третий студийный альбом американской певицы Дайаны Росс, вышедший в 1971 году на лейбле Motown.

Об альбоме 
Для записи данного альбома певица вновь пригласила авторско-продюсерскую команду Эшфорд и Симпсон, которая ранее работала над её дебютным альбомом 1970 года. Как и на прошлом, здесь присутствуют кавер-версии песен других артистов, сотрудничавших с Эшфордом и Симпосн ранее: «Didn’t You Know» (Gladys Knight & the Pips), «I Can’t Give Back The Love I Feel For You» (Рита Райт) и «Reach Out (I’ll Be There)» (Four Tops).

Альбом достиг 56 места в американском Billboard 200 и 10 места в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums. Также альбом занял 10 место в Великобритании и получил там серебряную сертификацию.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1971 года
Альбомы Дайаны Росс
Альбомы Motown Records